

Geografia

Stati Uniti d'America
 Panola – CDP dell'Alabama
 Panola – villaggio dell'Illinois
 Panola – comunità del Texas

Pagine correlate
 Contea di Panola